Алекса́ндр Вели́чко: Величко, Александр Григорьевич (род. 1952) — украинский учёный-металлург, член-корреспондент НАН Украины.